Наза́рий — мужское имя, церковная форма имени Назар. Древнееврейского происхождения, от , nazar — «посвятил себя богу» (см. назорей).

Известные носители 
 Назарий — католический святой
 Назарий (Андреев) (1865—1940) — деятель обновленчества и григорианства, до 1922 года — епископ Енисейский и Красноярский.
 Назарий (Блинов) (1852—1930) — епископ РПЦ, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Назарий (Кириллов) (1850—1928) — епископ РПЦ, митрополит Курский и Обоянский.
 Назарий (Лавриненко) (род. 1952) — епископ РПЦ, епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии, наместник Александро-Невской лавры.

Примечания